НЭВЗ (1165 км) — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги в черте города Новочеркасска рядом с одноимённым заводом.

В 2016 году была переименована в остановочный пункт 1165 километр, но продолжает называться НЭВЗ.

Остановка электропоездов.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Остановочный пункт 1165 км

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции Новочеркасска